Apriltsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Априлци) :
Apriltsi, ville bulgare de l'obchtina d'Apriltsi, située dans l'oblast de Lovetch ;
Apriltsi, village bulgare de l'obchtina de Kirkovo, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Apriltsi, village bulgare de l'obchtina de Pazardjik, situé dans l'oblast de Pazardjik.